Сезон 1947 року в першій групі чемпіонату СРСР з футболу — дев'яте в історії змагання у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 2 травня по 26 жовтня 1947 року. Турнір, участь у якому узяли 13 команд, проходив у два кола.

За результатами турніру чемпіонське звання захистив чинний володар трофею, московська команда ЦБЧА, для якої ця перемога у першості країни стала другою в історії. Вирішальним для визначення найсильнішої футбольної команди СРСР став останній тур, у якому для перемоги у чемпіонаті московським «армійцям» було необхідно перемогти сталінградський «Трактор» з великим рахунком. Оскільки за рівності набраних очок до уваги бралося співвідношення забитих та пропущених м'ячів, ЦБЧА влаштовував рахунок 5:0, 9:1, 13:2 і т.д. Армійська команда перемогла з необхідним разунком 5:0, отримавши співвідношення голів у чемпіонаті на рівні 3,8125 і обійшовши за цим показником московське «Динамо», яке мало співвідношення забитих і пропущених на рівні 3,8.

Підсумкова таблиця

Медалісти 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі чемпіонату.

 ЦБЧА (Москва): Володимир Никаноров, Олександр Прохоров, Іван Кочетков, Віктор Чистохвалов, Костянтин Лясковський, Олексій Водягін, В'ячеслав Соловйов, Олександр Виноградов, Валентин Ніколаєв, Володимир Дьомін, Олексій Гринін, Всеволод Бобров, Григорій Федотов (резерв: Борис Афанасьєв, Михайло Дідевич, Анатолій Башашкіш, Євген Бабич, Сергій Шапошников, Анатолій Портнов, Петро Щербатенко, Володимир Меншиков, Микола Шкатулов).

 «Динамо» (Москва): Олексій Хомич, Михайло Семичастний, Леонід Соловйов, Олександр Петров, Олександр Малявкін, Всеволод Блінков, Сергій Соловйов, Василь Трофімов, Костянтин Бєсков, Євген Архангельський, Василь Карцев, Володимир Савдунін. 

 «Динамо» (Тбілісі): Сергій Шудра, Ібрагім Сарджвеладзе, Наум Наумцев, Ніязі Дзяпшина, Арчіл Кікнадзе, Віктор Панюков, Григорій Гагуа, Автанділ Гогоберідзе, Гайоз Джеджелава, Віктор Бережний, Спартак Джеджелава.

Бомбардири 
 14 — Всеволод Бобров (ЦБЧА), Валентин Ніколаєв (ЦБЧА), Сергій Соловйов («Динамо» М)
 11 — Гайоз Джеджелава («Динамо» Тб), Василь Карцев («Динамо» М), Василь Лотков («Динамо» Лд)
 10 — Автанділ Гогоберідзе («Динамо» Тб), Іван Комаров («Зеніт»)
 9 — Микола Дементьєв («Спартак» М), Володимир Дьомін (ЦБЧА), Дмитро Синякін («Крила Рад» Кб)

Ігри, голи

Матчі

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Чемпіонат СРСР 1947 на сайті Klisf

47
1947 в СРСР
СРСР